Ахурян:

 Ахурян — река, протекает по Армянскому нагорью, является левым притоком Аракса.
 Ахурян — село в Армении, в Ширакской области.
 Ахурян — пограничная железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги, расположенная на границе с Турцией.